Калининградский областной музыкальный театр — государственный музыкальный театр Калининградской области Российской Федерации, созданный в 2001 году в Калининграде.

Полное официальное наименование — «Государственное автономное учреждение Калининградской области „Калининградский областной музыкальный театр“», сокращённое наименование — «ГАУ КО КОМТ».

История 
История Калининградского областного музыкального театра началась в 1992 году, когда его основатель и художественный руководитель, Заслуженный деятель искусств России Валерий Иванович Лысенко создал в Калининграде театральную антрепризу «ЛиК», первым спектаклем которой стал «Король Лир» У.Шекспира в постановке Евгения Марчелли. Был объявлен набор в театральную студию, располагавшуюся в здании бывшего телецентра Калининграда, и вскоре появился первый студийный спектакль «Город нашей юности» в постановке Лауреата Государственной премии А. Попова, режиссера Валерия Васильевича Бухарина.
Молодой театральный коллектив начал обучение в Калининградском отделении Российской Академии театрального искусства (РАТИ — ГИТИС). Первый и второй набор студентов в Мастерскую Народного артиста России, проф. РАТИ-ГИТИС Леонида Ефимовича Хейфеца стал основой труппы «Музыкального театра на Бассейной». Третий набор в Мастерскую Народного артиста СССР Г. П. Анисимова и четвертый набор в Мастерскую Народного артиста России Д. А. Бертмана, художественного руководителя Московского музыкального театра «Геликон-опера» также вошел в труппу театра.
Официальное открытие Калининградского областного музыкального театра состоялось 21 декабря 2001 года премьерой оперетты И.Штрауса «Летучая мышь» в постановке Дмитрия Бертмана. Это был первый спектакль из многих в рамках Совместного проекта Калининградского областного музыкального театра и Московского музыкального театра «Геликон-опера». Главным режиссером проекта стал Народный артист России, неоднократный лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» Дмитрий Бертман. Дирижеры, солисты, художники «Геликон-опера» творчески участвуют в музыкальных спектаклях Калининградского областного музыкального театра, более десяти знаменитых опер, оперетт, гала-концертов за два десятка лет деятельности Совместного проекта вошли в репертуар Калининградского областного музыкального театра.
Репертуар Калининградского областного музыкального театра разнообразен и отличается от традиционного репертуара музыкальных театров России. Кроме опер, оперетт и концертных программ, в его афишу входят мюзиклы для детской и взрослой аудитории, рок-оперы, музыкальные драмы, спектакли по классическим произведениям, музыкальные сказки и экспериментальные постановки на стыке разных жанров. Важной страницей репертуара стали такие спектакли, как «Лисистрата» Аристофана, «Гроза» А. Н. Островского, «Затмение» Е.Гришковца, мюзиклы «Моби Дик» по Г.Мелвиллу и «Левша» по Н.Лескову, «Турандот» К.Гоцци, оперетты «Моя прекрасная леди» Ф.Лоу и «Цыганская любовь» Ф.Легара в постановке Д.Бертмана, «Королевские игры» Г.Горина и многие другие спектакли. В детской афише театра более двух десятков мюзиклов и музыкальных сказок.
В 2018 году основатель и художественный руководитель театра Заслуженный деятель искусств России Валерий Иванович Лысенко был награжден «Орденом за заслуги перед Калининградской областью».
С 2019 года художественным руководителем Калининградского областного музыкального театра стала Альфер Елена Валентиновна.

Спектакли 

 П. И. Чайковский «Иоланта» Опера.
 С.Рахманинов «Алеко» Опера.
 Н. А. Римский-Корсаков, В. А. Моцарт «Моцарт и Сальери. Реквием.» Опера.
 Дж. Россини «Севильский цирюльник» Опера.
 В. А. Моцарт «Директор театра» Комическая опера.
 П. И. Чайковский «Евгений Онегин» Опера.
 Н. А. Римский-Корсаков «Евгений Онегин» Опера.
 Дж. Верди «Травиата» Опера.
 Ж.Бизе «Кармен» Опера.
 И.Кальман «Сильва» Оперетта.
 Ж.Оффенбах «Муж за дверью», «Званый ужин с итальянцами» Оперетты.
 И.Кальман «Принцесса цирка» Оперетта.
 Ф.Легар «Цыганская любовь» Оперетта.
 И.Штраус «Летучая мышь» Оперетта.
 О.Исупова-Долинская, Е.Загот, К.Шебелян «Винил» Мюзикл.
 Ю.Донская, Е.Муравьев «Приключения титулованной особы» Мюзикл.
 А.Шевцов «Игорный дом» Мюзикл (по «Пиковой даме» А. С. Пушкина).
 О.Болычева «Любить Нерона» Рок-драма.
 Митч Ли «Человек из Ламанчи» Мюзикл.
 А.Рыбников «Хоакин» Рок-опера (по рок-опере «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты»).
 А.Шелыгин «Необыкновенный талант» Мюзикл (по «Каштанке» А. П. Чехова).
 Дж. Гершвин «Хиты Бродвея — Великий Гершвин» Гала-концерт.
 «История любви» Концерт хитов XX века.
 А. Н. Островский «Бесприданница» Музыкально-фольклорная драма.
 А. П. Чехов «Вишневый сад» Комедия.
 А.Дударев «Мы выживем» Героическая баллада (по пьесе «Не покидай»).
 П. О. Бомарше «Женитьба Фигаро» Комедия.
 Н.Эрдман «Жизнь прекрасна» Комедия (по пьесе «Самоубийца»).
 Е.Шашин, Е.Муравьев «Волшебное кольцо» Мюзикл для детей.
 Е.Шашин, Е.Муравьев, Т.Иванова «Виват, Мюнхгаузен!» Мюзикл для детей.
 Е.Шашин, Н.Кузьминых «Царевна — Лягушка» Мюзикл для детей и другие спектакли

Труппа

Солисты: 

 Александр Дудницкий
 Елена Альфер
 Елена Артамонова
 Илья Крестоверов
 Мария Герасимова
 Мария Мухомедьярова
 Мария Свежинская.
 Надежда Данцева
 Ольга Литвинова
 Сергей Сельдяков
 Сергей Егоров
 Сергей Тарасов

Артисты: 

 А. А. Алейник
 А. Н. Наут
 А. В. Круглов
 А. А. Арнтгольц
 А. А. Топорков
 В. В. Бухарин
 В. В. Оруджева
 Г. В. Окунева
 Г. Е. Мухомедьяров 
 Е. А. Макаревич
 Е. В. Князева
 Е. Э. Мочалова
 И. П. Негодяев
 И. В. Рихтер
 М. Р. Петров
 Н. Д. Хасанов
 Н. В. Синицына
 Н. А. Перлухин
 О. С. Синицын
 Р. В. Левен
 Ю. В. Домаш
 Ю. Русакова

Гастроли 
2005 год — гастроли музыкального спектакля Б.Брехта, К. Вайля «ТРЕХГРОШЕВАЯ ОПЕРА» и оперы Н.Римского-Корсакова «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» в гг. Гданьск, Тчеф, Ольштын (Польша)

2007 год — гастроли мюзикла А.Шевцова «ЛЕВША» в рамках «Дни Русской Культуры в Литве» (г. Вильнюс, Литва)

2007 год — гастроли комедии П.Бомарше «ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (г.Ольштын, Польша)

май 2010, 2011, 2012, 2013, 2018 гг.— Концерты в честь Дня Победы (г.Клайпеда Литва)

июнь 2013 года — Гастроли «ШЕСТЬ ВЕЧЕРОВ С ОПЕРОЙ»: опера Дж.Верди «ТРАВИАТА» в постановке Народного артиста России Дмитрия Бертмана, Выступление солистов Калининградского областного музыкального театра и «Геликон-опера» (г.Москва) совместно с хором и оркестром Ольштынской филармонии (в рамках Совместного проекта Калининградского областного музыкального театра, Московского театра «Геликон-опера» и Ольштынской филармонии (г.Ольштын, Польша) 

февраль 2014 год — солистки Е.Артамонова и С.Кручинина приняли участие в культурной программе Зимних олимпийских игр в Сочи.

сентябрь 2015 года — Российские гастроли со спектаклями: рок-драма О.Болычевой «ЛЮБИТЬ НЕРОНА», спектакль Е.Гришковца «ОСАДА», музыкальная сказка Р.Стивенсона «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» по маршруту Москва (Театр Луны) — Рыбинск — Кострома — Ярославль.

декабрь 2016 года — два гастрольных концерта в рамках культурной программы, организованной Посольством России в Кувейте. (совместно с артистами Костромского государственного драматического театра им.А.Н.Островского)

январь 2017 года — гастрольные концерты «В мире прекрасной оперетты» в г.Тчев и в г.Гдыня (Республика Польша)

март 2017 года — Большие обменные гастроли с Белорусским государственным академическим музыкальным театром. г.Минск, Белоруссия

сентябрь 2017 года — Обменные гастроли с Костромским государственным драматическим театром им. А.Н.Островского г.Кострома

февраль — март 2018 — региональные гастроли «Музыкальный экспресс» с концертами и спектаклями по городам и муниципальным образованиям Калининградской области.

март 2018 года — Обменные гастроли с Белорусским государственным академическим музыкальным театром. г.Минск, Белоруссия

май 2018 года — Гастроли солистов Г.Ананьиной, А.Дудницкого, С.Ананьина в Кувейте с программой: концерт-спектакль «Мир вашему дому», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и концерт-шоу «Культурное разнообразие» (совместно с артистами Костромского государственного драматического театра им.А.Н.Островского)

май 2018 года — гастроли с концертной программой «Старая пластинка» в г.Клайпеда (Литва)

октябрь 2021 года — монодрама О.Болычевой «АНТИВАГНЕР» в музее Российской государственной библиотеки искусств, Москва.

Фестивали 
2003 год — Театральный фестиваль «Споткане» — опера Дж.Верди «ТРАВИАТА» (г.Ольштын, Польша).

2004 год — Театральный фестиваль «Споткане» — мюзикл А.Шевцова «ЛЕВША» (г.Ольштын, Польша).

2006 год — Первый Международный фестиваль музыкальных театров — опера П.И.Чайковского «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (г. Омск, г.Тара)

2007 год – Международный фестиваль искусств «Балтийские Сезоны»: Дж.Гершвин «ГЕРШВИН-ГАЛА».

2010 год – Международный фестиваль искусств «Балтийские Сезоны»: рок-опера А.Рыбникова «ХОАКИН», опера Ж.Бизе «КАРМЕН».

2010 год — XVI Международный фестиваль имени Кристины Ямроз (Польша).

2015 год — XVI Международный Волковский фестиваль — рок-драма О.Болычевой «ЛЮБИТЬ НЕРОНА» (г.Ярославль).

2016 год — концерт на Международном фестивале «Балтийские Россы» (Каунас, Литва).

2016 год — VI фестиваль оперетты и мюзикла «ДОСSTAR» — выступление солистов Е.Артамоновой и А.Дудницкого (Караганда, Казахстан).

2017 год — XV Всероссийский театральный фестиваль «Дни А.Н.Островского в Костроме» — музыкально-фольклорная драма А.Н.Островского «БЕСПРИДАННИЦА». Актер Станислав Ананьин стал Лауреатом фестиваля за исполнение роли Карандышева (г.Кострома).

2018 год — солист Сергей Тарасов стал Лауреатом V Международного фестиваля песни «Анна Герман» (Варшава, Польша).

2018 год – XV Фестиваль искусств «БАЛТИЙСКИЕ СЕЗОНЫ» — опера П.И.Чайковского «ИОЛАНТА».

2019 год — IV Фестиваль музыкальных театров «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» — опера П.И.Чайковского «ИОЛАНТА», Москва, на сцене «Геликон — опера».

2019 год — концерт русских романсов на XlV Международном фестивале культуры и искусства «Мой любимый романс» (Каунас, Литва)

2020 год — V Фестиваль музыкальных театров «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» — мюзикл М.Дунаевского «АЛЫЕ ПАРУСА», Москва, на сцене Московского Государственного Академического Детского музыкального театра им. Н.И.Сац.

2020 год — VII Международный Фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОfest» — монодрама О.Болычевой «АНТИВАГНЕР», Пермь, на сцене Пермского Дома Актера. Специальный приз жюри «За обращение к эстетике магического реализма в работе над современной пьесой».

2021 год — VI международный фестиваль современного театра «Наш кислород» — спектакль О.Болычевой «Успех, Кис-Кис!», Белгород, на сцене студенческого дворца культуры БГТУ им. В. Шухова. Актер Антон Арнтгольц — победитель в номинации «лучшая мужская роль второго плана».

2021 год — XVIII Российский фестиваль театральных капустников «ВЕСЕЛАЯ КОЗА», Нижний Новгород, на сцене Дома актера имени В.В. Вихрова.

2021 год — XXXVII Международный театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи» — монодрама О.Болычевой «АНТИВАГНЕР», Липецк,  на сцене Липецкого государственного академического театра им. Л.Н.Толстого.

2021 год — VI Фестиваль музыкальных театров «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» — рок-опера А.Рыбникова «Хоакин», Москва, на сцене Центра культуры и искусства «Меридиан».

2021 год — XII Международный фестиваль сценического фехтования «Серебряная шпага» имени Н.В.Карпова — номер «Месть Хоакина», Москва,  на сцене Российского института театрального искусства — ГИТИС.  ПРИЗ РЕКТОРА, Специальный приз от Игоря Криштофа — серебряная дага.

2021 год — XIV Международный конкурс молодых артистов музыкального театра (оперетта+мюзикл) «ОпереттаLand-2021», Москва, на сцене Московского государственного академического театра оперетты. Солистка Галина Окунева стала финалисткой, обладательницей специального приза — Премии СТД РФ в области музыкального театра в номинации «За вокальную выразительность и актерское мастерство в жанре мюзикла», а также Лауреатом III премии «ОпереттаLand -2021».

Ссылки 
 

Театры Калининграда
Музыкальные театры России